USS Fall River — кораблі ВМС США.

 USS Fall River (CA-131)  — важкий крейсер типу «Балтимор». Збудований у 1945 році. У 1947 році виведений в резерв. У 1971 році виключений зі складу флоту і наступного року зданий на злам.
 USNS Fall River (T-EPF-4) — Експедиційний швидкісний транспорт класу «Спірхед». Збудований у 2014 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни